«Chansolme» puede referirse a:
 Chansolme, comuna haitiana del departamento de Noroeste.
 Chansolme, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Chansolme.